Mainline steht für: 
 Mainline Church, protestantische Kirchen mit moderater Theologie in den Vereinigten Staaten
 MainLine Theatre, ein Theater in Montreal
 Ford Mainline, Automodell des Herstellers Ford
 den Hauptentwicklungszweig einer Software

Main Line steht für:
 Hauptstrecke im britischen Eisenbahnnetz, siehe Eisenbahnstrecke

Siehe auch:
 Mainlinie